Avemetatarsalia es un clado de diápsidos arcosaurios que vivieron desde mediados el período Triásico hasta el presente. El nombre fue establecido por el paleontólogo británico Michael Benton en 1999 para todos los Avesuchia más cercanos a los dinosaurios que a los cocodrilos.

Una descripción mejorada del pequeño arcosaurio Scleromochlus junto con un análisis cladistico de su posición filogenética demostró que Scleromochlus era más estrechamente vinculado a los dinosaurios que a Crurotarsi (a cuál pertenecen los cocodrilos) pero afuera de clado nodo-basal Ornithodira según lo interpretado originalmente por Jacques Gauthier, el grupo contiene al antepasado común de los dinosaurios y pterosaurios y a todos sus descendientes. 

Paul Sereno le dio en 1991 una definición formal (y distinta) a Ornithodira, una en la cual Scleromochlus fue agregado explícitamente. Sin embargo, en ese punto, no había un clado nombrado que podría abarcar una especie con una posición básica respecto a la rama de arcosaurios que llevaba a los dinosaurios, en comparación con la que llevaba a los cocodrilos, así que Benton nombró un nuevo clado rama con este fin, Avemetatarsalia, nombrado por las aves, los miembros supervivientes del clado, y el metatarso que era un rasgo típico del grupo. Avemetatarsalia fue definido como: todo Avesuchia más cercano a Dinosauria que a Crocodylia. En 2005 Sereno estableció la opinión de que Ornithodira no era un concepto útil, mientras que Avemetatarsalia sí lo era.

En 2001, al mismo clado se le dio el nombre Panaves (que significa "todas las aves" del griego] pan, "todo"), acuñado por Jacques Gauthier. Él lo definió como el mayor y más inclusivo clado de arcosaurios que abarca a las Aves (usando a Vultur gryphus) pero no a Crocodylia (usando a Crocodylus niloticus). Gauthier refirió a todos los demás miembros de Dinosauria, a Pterosauria, y a algunos arcosaurios del Triásico incluyendo a Lagosuchus y Scleromochlus a este grupo.

En una revisión de la clasificación del 2005, Phil Senter intentó resolver este conflictivo conjunto de terminologías aplicando una estricta prioridad a los nombres basándose en cuando y como fueron definidos en principio. Senter notó que Ornithosuchia, el primer nombre usado para la agrupación total de arcosaurios más cercanos a las aves que a los cocodrilos, debería ser el nombre válido de este grupo, y tiene precedencia sobre nombres posteriores con idéntica definición como Avemetatarsalia y Panaves. Aunque esto ha sido seguido por algunos investigadores, otros han preferido continuar usando a Avemetatarsalia u Ornithodira, o han seguido a Senter a regañadientes. Por ejemplo, Mike Taylor (2007) señaló que aunque Senter acierta en que Ornithosuchia tiene la prioridad, esta no es "deseable" debido a que probablemente este término no incluye a la familia epónima Ornithosuchidae, y cuestionó la utilidad de usar el principio de prioridad antes de que se implemente el sistema PhyloCode. De hecho, el nombre Ornithosuchia podría ser "ilegal" bajo el PhyloCode debido a que no incluye a su taxón epónimo como parte de su definición.

Cladograma según el análisis de Nesbitt (2011):

Referencias

Bibliografía 
 Michael J. Benton: Origin and relationships of Dinosauria. In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. Zweite Auflage. University of California Press, Berkeley 2004, S. 7-19, ISBN 0-520-24209-2.

Archosauromorpha